Улья́нский — фамилия. Известные носители:

 Ульянский, Антон Григорьевич (1887—1935) (настоящее имя — Владимир Николаевич Свинцов) — русский советский прозаик.
 Ульянский, Павел Михайлович (1898—1938) — советский партийный деятель.